Dmîtrivka (în ) este localitatea de reședință a comunei Dmîtrivka din raionul Sovietskîi, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Dmîtrivka era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Dmiîtrivka, Dmiîtrivka
Dmiîtrivka, Dmiîtrivka, Sovietskiîi
Dmiîtrivka, Dmiîtrivka, Sovietskiîi, Crimeea